Schloss Mühlheim steht für
Schloss Mühlheim (Oberösterreich), Mühlheim am Inn
Schloss Mühlheim (Mühlheim an der Donau), Mühlheim an der Donau